Појам  може да се односи на:

 Каноса (Маса-Карара), је насеље у Италији у округу Маса-Карара, региону Тоскана
 Каноса (Ређо Емилија), је насеље у Италији у округу Ређо Емилија, региону Емилија-Ромања
 Каноза (Напуљ), је насеље у Италији у округу Напуљ, региону Кампанија
 Каноза Санита, је насеље у Италији у округу Кјети, региону Абруцо
 Каноса ди Пуља